

Бізь — присілок, Татишлинський район, Башкортостан
 Бізь — селище, Шалинський міський округ, Свердловська область